Waagerechter Strich steht für:
 eine Markierung im Schiffbau, siehe Decksstrich
 ein Betonungszeichen in der Zeichensetzung, siehe Makron
 Viertelgeviertstrich, typografischer Strich
 Halbgeviertstrich, typografischer Strich
 Geviertstrich, typografischer Strich
 Radikal 1, Prinzip des Schriftzeichens 永 
 Zwarakay, arabisches Schriftzeichen
Siehe auch
Querstrich